YRD steht für:
 Flughafen Dean River, British Columbia, Canada (IATA-Code)
 Yekitîya Ragihandina Demokratîk, „Union der Demokratischen Presse“, siehe Partei für ein Freies Leben in Kurdistan

yrd steht für:
 Yard, Längeneinheit (offiziell yd)

Abkürzung